Biathlonowy bieg pościgowy kobiet na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 28 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzynią na tym dystansie została Rosjanka Jewgienija Pawłowa. Srebrny medal zdobyła reprezentantka gospodarzy Paulína Fialková, a na trzecim stopniu podium uplasowała się rodaczka Pawłowej Kristina Smirnowa.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015